John Lawlor est un nom pouvant désigner:

 (c. 1820-1901), sculpteur et médailleur irlandais
 (1864-1908), joueur australien de cricket
 (1922-2004), joueur irlandais de football
 (1934-2018), athlète olympique irlandais 
 (né en 1937), joueur écossais de football
 (né en 1941), acteur et assistant réalisateur américain

Voir aussi

Lawlor, John